tDCS ist die Abkürzung von:

 Transkranielle Gleichstromstimulation